Резольвента (от  — здесь: решать) используется в математике в различных значениях. 
Объединяет их все основное свойство резольвенты: решение резольвенты уравнения позволяет решить и само уравнение (или оператор).

 Резольвента алгебраического уравнения
 Резольвента интегрального уравнения
 Резольвента линейного оператора
 Резольвента (гомологическая алгебра)
 Резольвента (метод резолюции)